Heartfiueld peut désigner :
 Heartfield, une compagnie de production de guitares électriques en activité de 1989 à 1993.

 John Heartfield (1891-1968), un artiste allemand.